Эрик Ла Саль (рожд. Эрик Ки Ла Саль, 23 июля 1962 года) — американский актёр и режиссёр.

Биография 
Ла Саль, один из четырёх детей, родился и вырос в Хартфорде. Он два года учился в Джульярдской школе, затем в 1984 году перешёл в Школу искусств Нью-Йоркского университета, но диплом так и не получил. После того, как он оставил учёбу, Ла Саль участвовал в постановках театральной компании «Шекспир в парке». Вскоре он получил роли на Бродвее, Офф-Бродвее и в телевизионной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить».

В 1988 году Ла Саль снялся с Эдди Мерфи в фильме «Поездка в Америку».

В 1994 году он начал сниматься в медицинском драматическом телесериале «Скорая помощь в роли доктора Питера Бентона. Ла Саль участвовал в сериале на протяжении 8 сезонов. В 2009 году он вернулся в сериал на два заключительных эпизода финального 15 сезона, а также снял один из эпизодов. В общей сложности он снялся в 171 эпизоде. После «Скорой помощи» у него было несколько небольших ролей в фильмах и сериалах. Он пробовал себя в режиссуре, сняв несколько фильмов и, в частности, пару эпизодов сериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Хартфорде (Коннектикут)
Кинорежиссёры США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Актёры телевидения США